Il toponimo Sâncraiu può riferirsi a diverse località della Romania:
Sâncraiu, comune del distretto di Cluj
Sâncraiu de Mureș, comune del distretto di Mureș